Amrokkang Sports Team é um clube multi-esportivo da Coreia do Norte que disputa a Highest Class Football League, equivalente à primeira divisão do país. O clube foi fundado em 19 de setembro de 1947.

Títulos 
 Technical Innovation Contest: 2001, 2006 e 2008 
 Republican Championship: 2007 e 2008

Jogadores notáveis 
 Cha Jong-hyok
 Pak Chol-jin
 Kim Myong-won

Clubes de futebol da Coreia do Norte
Clubes de futebol fundados em 1947